Зимняя классика 2022 — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона 2021/2022 между командами «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», который состоялся 1 января 2022 года на стадионе «Таргет-филд» в Миннеаполисе. Забив пять голов во втором периоде, «Блюз» победили «Уайлд» со счетом 6:4.

Предыстория 
Первоначально данный матч должен был состояться 1 января 2021 года, однако из-за сокращения сезона 2020/21 связанного с пандемией коронавируса лига отменила встречу. Перед стартом регулярного чемпионата 2021/22 комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил, что матч состоится 1 января 2022 года.

В истории обеих команд эта встреча была второй на открытом воздухе. «Миннесота» впервые участвовала в 2016 году, в рамках «Стадионной серии», а «Сент-Луис» в 2017 году в «Зимней классике». В обоих случаях команды обыгрывали «Чикаго Блэкхокс».

Стадион 
«Таргет-филд» — бейсбольный стадион где свои домашние матчи проводит клуб МЛБ «Миннесота Твинс» и который может вмещать около 40 000 болельщиков.

Положение команд перед матчем 
Перед матчем «Сент-Луис Блюз» провёл 32 игры в которых одержал 18 побед, потерпел 14 поражений (5 из которых в дополнительное время) и с 41 очком занимал 1-е место в Центральном дивизионе. «Миннесота» в 30 матчах (19-9-3) набрала на 1 очко меньше и расположилась на 2-м месте вслед за «Сент-Луисом».

Этот матч стал первой встречей «Уайлд» и «Блюз» в сезоне 2021/22.

Составы команд

Миннесота Уайлд 

Главный тренер: Дин Эвасон

Сент-Луис Блюз 

Главный тренер: Крейг Беруби

Матч 
Счёт в матче был открыт на 15-й минуте 1-го периода хоккеистами «Сент-Луиса», однако менее чем через 30 секунд Кирилл Капризов забросил ответную шайбу. Во втором периоде «Сент-Луис Блюз» забросил 5 шайб и ушёл на перерыв ведя со счётом 6:2. В заключительной 20-минутке гости довели матч до победы, выиграв встречу со счётом 6:4. По ходу игры температура воздуха опускалась до -21 °C, что сделало этот матч самым «холодным» в истории НХЛ, побив рекорд 2003 года.

Три звезды матча 
 Джордан Кайру («Сент-Луис Блюз») — 2 гола, 2 передачи;
 Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 1 гол, 2 передачи;
 Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз») — 1 гол.

Примечания 

НХЛ в сезоне 2021/2022
2022 год в хоккее
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Зимняя классика НХЛ
Матчи НХЛ на открытом воздухе
Спортивные соревнования в Миннеаполисе